Balss ist der Familienname von 

 Heinrich Balss (1886–1957), Biologe
 Michael Balss